Municípios no Brasil
Mundo Novo (Bahia)
Mundo Novo (Goiás)
Mundo Novo (Mato Grosso do Sul)
Antiga denominação de Urupês, São Paulo
Antiga denominação de Doutor Severiano, Rio Grande do Norte

Bairros no Brasil
Mundo Novo (Campos Borges)
Mundo Novo (Manaus)
Mundo Novo (Juiz de Fora)
Mundo Novo (Magé)

Desambiguações de topônimos